2-й чемпионат мира по бадминтону проходил в 1980 году в Джакарте (Индонезия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Ссылки 
 Badminton.de: жеребьёвка мужского одиночного разряда
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19800528.1.26.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19800529.1.28.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19800530.1.34.aspx
 http://newspapers.nl.sg/Digitised/Page/straitstimes19800531.1.30.aspx

1980
1980-е годы в Индонезии
1980 год в спорте
Международные спортивные соревнования в Джакарте
Чемпионаты мира в Индонезии